Dieterich ist als eine alte Variante von Dietrich ein deutscher männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Dieterich von Bocholtz (1797–1861), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Dieterich Buxtehude (~1637–1707), dänisch-deutscher Organist und Komponist

Familienname 
 Albrecht Dieterich (1866–1908), deutscher Klassischer Philologe
 Andreas Dieterich (1717–1778), deutscher Ordensgeistlicher und Kirchenmusiker
 Anton Dieterich (1908–2002), deutscher Autor und Übersetzer
 Eugen Dieterich (1840–1904), deutscher Chemiker und Pionier der pharmazeutischen Industrie
 Ferdinand Dieterich (1928–2006), deutscher Chirurg und Urologe
 Gunther Dieterich (* 1959), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Hans-Helmut Dieterich (* 1945), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und ehemaliger Kommunalpolitiker
 Hartmut Dieterich (1931–2020), deutscher Jurist für Bau- und Bodenrecht
 Heinz Dieterich (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler
 Holger V. O. Dieterich (* 1948), deutscher Gynäkologe und Senologe

 Julius Dieterich (1864–1952), deutscher Philologe und Archivar
 Karl Dieterich (1869–1935), deutscher Sprachwissenschaftler und Literaturhistoriker
 Karl Friedrich Dieterich (1734–1805), Rechtshistoriker und Bibliothekar in Erfurt
 Konrad Dieterich (1575–1639), deutscher evangelischer Theologe
 Kurt Dieterich (1898–1968), deutscher Ingenieur, Fabrikdirektor und Senator (Bayern)
 Ludwig Dieterich (1819–1895), preußischer Generalleutnant
 Michael Dieterich (* 1942), deutscher Erziehungswissenschaftler, Sozialpädagoge und Psychotherapeut
 Rainer Dieterich (* 1943), deutscher Psychologe
 Sascha Dieterich (* 1972), deutscher Sportfunktionär und Rechtsanwalt
 Thomas Dieterich (1934–2016), deutscher Richter am Bundesverfassungsgericht und Bundesarbeitsgericht
 Victor Dieterich (1879–1971), deutscher Forstwissenschaftler sowie Hochschullehrer
 William H. Dieterich (1876–1940), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch 
 Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung
 W. Dieterich
 Diterichs
 Diterich
 Diettrich
 Diederich

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname
Germanischer Personenname